San Mango har flere betydninger:

 San Mango d'Aquino, en by i Calabrien, Italien
 San Mango sul Calore, en by i Campania, Italien
 San Mango Piemonte, en by i Campania, Italien